Droga krajowa nr 74 (Polska)
 Droga krajowa nr 74 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 74 (Węgry)